Amsteldijk, dijk aan de westelijke zijde van de rivier de Amstel, in de gemeenten Uithoorn, Amstelveen en Amsterdam
 Amsteldijk (Amsterdam)
 Amsteldijk (Amstelveen)
 Golfcentrum Amsteldijk, een golfcomplex aan de Amsteldijk in Amstelveen
 Amsteldijk (Hollands Kroon), dijk langs het Amstelmeer bij Anna Paulowna in de gemeente Hollands Kroon